Little Women bezeichnet

 Little Women (Roman), Originaltitel eines Romans von Louisa May Alcott aus dem Jahr 1868
 Vier Schwestern (Film), ein 1933 nach dem Roman entstandener Film von George Cukor (Originaltitel)
 Little Women (Fernsehserie), südkoreanischen Fernsehserie
 Kleine tapfere Jo, ein 1949 nach dem Roman entstandener Film von Mervyn LeRoy
 Little Women (1978), ein 1978 nach dem Roman entstandener Fernsehfilm
 Betty und ihre Schwestern, ein 1994 nach dem Roman entstandener Film von Gillian Armstrong
 Little Women (2018), Film von Clare Niederpruem
 Little Women (2019), Film von Greta Gerwig